Tanana – centro abitati degli Stati Uniti d'America, in Alaska
 Tanana – fiume degli Stati Uniti d'America, in Alaska